Holocaustdenkmal steht für:
 im Speziellen das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin
 im Allgemeinen ein dem Erinnern des Holocausts gewidmetes Denkmal, siehe Liste der Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus